Барановичи  — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Барановичи — город, районный центр в Брестской области.
 Барановичи — деревня, Юньковский сельсовет, Поставский район, Витебская область.
 Барановичи — бывшая деревня в Гродненском районе Гродненской области, включённая в состав Гродно как микрорайон.
 Барановичи — деревня, Подлабенский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область.
 Барановичи — деревня, Трабский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область.
 Барановичи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Барановичи 1 — деревня, Осовский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область.
 Барановичи 3 — деревня, Осовский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область.

Другое 
 «Барановичи» — белорусский футбольный клуб.